Џонатан Кимбл Симонс (; 9. јануар 1955) амерички је глумац познат по улогама у серијама Ред и закон, Оз и Завршница. Један је од редовних сарадника режисера Џејсона Рајтмана и једини глумац који је наступио у свих шест његових филмова закључно са 2014. Широј публици познат је по улози Џ. Џоне Џејмсона у филмовима из Спајдермен трилогије Сема Рејмија, а позајмљивао је глас истом лику у неколико анимираних ТВ серија које се емитују на каналу Disney XD.

Улога Теренса Флечера у музичкој драми Ритам лудила из 2014. донела му је бројна престижна признања за најбољег глумца у споредној улози, укључујући Оскара, Златни глобус, БАФТУ и Награду Удружења глумаца.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Амерички гласовни глумци